

Іллінка — селище міського типу, Донецька область, Мар'їнський район
 Іллінка — село, Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район
 Іллінка — село, Автономна Республіка Крим, Сакський район
 Іллінка — село, Дніпропетровська область, Криничанський район
 Іллінка — село, Дніпропетровська область, Томаківський район
 Іллінка — село, Донецька область, Мар'їнський район
 Іллінка — село, Луганська область, Ровеньківський район
 Іллінка — село, Луганська область, Сватівський район
 Іллінка — село Одеська область, Одеський район
 Іллінка — селище, Донецька область, Бахмутський район
 Іллінка — селище, Херсонська область, Чаплинський район